Onan (Shimane), een gemeente in de Japanse prefectuur Shimane
 Onan (Bijbel), de tweede zoon van Juda
 Ömer Onan, een Turks basketballer 
 Onan (Virginia), een gemeentevrij gebied in Nelson County (Virginia)
 Onanie
 Ondergang van de Onan, een televisiefilm van Wim T. Schippers